Alexis Bautzmann, nacido en 1971 en Estrasburgo (Bas-Rhin), tiene la nacionalidad francesa, y es un conocido geógrafo y politólogo.

Biografía 

Doctor en ciencias geográficas, de formación pluridisciplinaria (geografía, historia antigua, ciencias políticas, y derecho internacional), es el director del Centre d'analyse et de prévision des risques internationaux (CAPRI), y también el fundador del primer grupo de prensa francés especializado en relaciones internacionales y asuntos estratégicos (Grupo Areion): Revistas Diplomatie, Enjeux Méditerranée, Moyen-Orient, Europe, Défense et Sécurité internationale (DSI), Technology and Armament, Histoire & Stratégie, Carto, etc.).

Consultor en el Ministère français de la Défense (DAS, DGA, CGA, CICDE…), es, o fue, docente-investigador en geopolítica, geoeconomía, ciencias de la información y de la comunicación, en la Universidad de Aix-Marseille (Institut d'Études Politiques, Institut de Géographie, École de Journalisme et de Communication -EJCM-, Centre d'Initiation à l'Enseignement Supérieur), en la Universidad de Yaundé, así como en el Curso Superior Interarmadas de Defensa (Cours Supérieur Interarmées de Défense) (CSID) de Camerún.

Además, es conferencista en el Institut des Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN) así como en la ESCP Europe.

Investigador asociado en el Laboratorio Espace et Culture de la Université de Paris-Sorbonne (CNRS), y en el Centre Interdisciplinaire de Recherche sur la Paix et d'Études Stratégiques (CIRPES, EHESS París), además es miembro del Comité Director de Pan-Europe (Francia) y en el Instituto Aspen, y también es miembro del Consejo Científico del Festival International de Geografía de Saint-Dié-des-Vosges.

Notas y referencias

Enlaces externos 

Geógrafos de Francia del siglo XX
Geopolíticos
Geógrafos de Francia del siglo XXI
Nacidos en Estrasburgo